

Паунд — місто, штат Вірджинія
 Паунд — місто, штат Вісконсин
 Паунд — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Езра Паунд